Мамут — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Мамут, Александр Леонидович (род. 1960) — российский предприниматель и финансист, миллиардер.
 Мамут, Евгений Шамаевич (род. 1942) —  украинский и американский специалист по кинематографическим спецэффектам.
 Мамут, Леонид Соломонович (1929—2015) — российский юрист, доктор юридических наук, специалист в теории государства и права. Отец А. Мамута.
 Мамут, Муса (1931—1978) — крымскотатарский общественный активист.

Топоним 
 Мамут — станция Крымской железной дороги.
 Мамут — прежнее название исчезнувшего села Глинное в Джанкойском районе Крыма.
 разъезд Мамут — прежнее название села Ветвистое в Джанкойском районе Крыма.

См. также 
 Мамутов